ARS se može odnositi na:

 Ars, naselje je i opština u zapadnoj Francuskoj
 Aminoacil tRNK sintetaza, oznaka enzima
 ARS (roketna familija)